Siły endogeniczne - procesy wywołane energią z wnętrza Ziemi:
trzęsienia ziemi
plutonizm
wulkanizm
ruchy górotwórcze
ruchy lądotwórcze

Tektonika
Procesy geologiczne